Abel Egede ist der Name folgender Personen:

* Abel Egede (Politiker) (1880–1945), grönländischer Politiker, Landesrat
 Abel Egede (Polizist) (1945–2006), grönländischer Polizist und Kommunalpolitiker